El nombre Pourquoi-Pas? puede referirse a alguno de los siguientes buques franceses:

 Cuatro buques propiedad del explorador francés Jean-Baptiste Charcot:
 Pourquoi-Pas? (1893): Cúter de 19,5 metros de eslora. Vendido en 1894 para comprar el 'Pourquoi-Pas?'' II.
 Pourquoi-Pas? (1896): Goleta de madera de 26 metros. Usado en el Ártico.
 Pourquoi-Pas? (1897): Goleta de hierro con un motor de vapor. Navegó por el río Nilo.
 Pourquoi-Pas? (1908): El buque más usado por Charcot, en la Antártida y en el Ártico. Se hundió en 1936 junto con su propietario.
 Pourquoi-Pas? (2005)''': Buque de investigación oceanográfica perteneciente al IFREMER y a la Armada francesa. Denominado de esta manera en honor a los buques de Charcot.

Nombres de buques franceses